Coccodiniaceae är en familj av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Coccodiniaceae i ordningen Chaetothyriales, klassen Eurotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Capnodiales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Coccodiniaceae